De Coppa Italia 2008–2009 was de 61ste editie van de Coppa Italia, de Italiaanse voetbalbeker. Dit knock-outtoernooi begon op 19 augustus 2008 en eindigde op 13 mei 2009 met de finale in het Stadio Olimpico in Rome. De finale tussen Lazio en Sampdoria eindigde, ook na verlenging, in gelijkspel (1–1), zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Zelfs in de strafschoppenserie was verlengen nodig, na zeven doelpogingen van beide ploegen won Lazio de strafschoppenserie met 6–5.

Eerste fase 
Het toernooi had een trapsgewijze opbouw. In de eerste ronden kwamen 36 ploegen uit de Serie C en Serie D tegen elkaar uit. In de tweede ronde voegden de clubs uit de Serie B zich bij de winnaars uit de eerste ronde, een ronde later gevolgd door twaalf lager ingeschaalde teams uit de Serie A. De teams waren verdeeld over acht secties (zie onder), die in de vierde ronde evenzoveel winnaars opleverden.

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Sectie 5

Sectie 6

Sectie 7

Sectie 8

Tweede fase
De acht hoogst ingeschaalde teams uit de Serie A en de winnaars uit de eerste fase van het bekertoernooi kwamen uit in de achtste finales, waarvan de wedstrijden verspreid waren over enkele maanden. In januari waren de kwartfinales, in maart en april de halve finales, die als enige ronde bestonden uit een dubbele wedstrijd (uit en thuis voor beide ploegen).

Finale

De wedstrijd op 13 mei 2009 tussen Lazio en Sampdoria werd geleid door de Italiaanse topscheidsrechter Roberto Rosseti. 68.000 toeschouwers zagen Lazio Roma na 5 minuten op 1–0 komen door een doelpunt van Mauro Matias Zarate. In de 31ste minuut bracht Giampaolo Pazzini Sampdoria op gelijke hoogte. In de tweede helft bleef het 1–1, waardoor de beslissing in de verlenging moest vallen. Ook hier wist beide ploegen niet te scoren, waardoor er in de strafschoppenreeks de winnaar van de Coppa Italia moest aangeduid worden. Antonio Cassano (Sampdoria) nam de eerste penalty, maar wist niet te scoren. Rocchi miste de tweede penalty voor Lazio. Hugo Campagnaro (verdediger van Sampdoria) miste zijn penalty bij 5–5 en gaf Ousmane Dabo de kans om de beker voor Lazio in de wacht te slepen, dewelke hij ook greep.

Zie ook
 Serie A 2008/09
 Serie B 2008/09

Bekervoetbal 2008/09
2009